Malatya puede referirse a:

La provincia de Malatya, provincia de Turquía.
Malatya, capital de la provincia de Malatya en Turquía.